Vidal de Negreiros refere-se a:

Pessoas 
 André Vidal de Negreiros
 Matias Vidal de Negreiros, filho do anterior
 Alessandra Vidal de Negreiros Negrini, descendente do primeiro

Toponímia 
 Rua André Vidal de Negreiros